Polina Trifonowa (, ; * 24. Januar 1992 in Kubrat, Oblast Rasgrad) ist eine bulgarisch-ukrainische Tischtennisspielerin. Sie vertrat Bulgarien bei den Olympischen Spielen 2020 und ist mehrfache ukrainische bzw. bulgarische Meisterin.

Hintergrund 
Trifonowa wurde in Bulgarien geboren und lebte dort bis zu ihrem neunten Lebensjahr. Ihr Vater ist Bulgare, ihre Mutter Russin. Danach zog sie mit ihrer Familie wegen der Arbeit ihres Vaters in die ukrainische Stadt Donezk. Mit achtzehn Jahren nahm sie die ukrainische Staatsbürgerschaft an, um für die Nationalmannschaft spielen zu können. Nach der Annexion der Krim 2014 kehrte sie nach Bulgarien zurück und tritt seitdem für dessen Nationalmannschaft an.

Werdegang 
Sie begann im Alter von neun Jahren in Donezk mit dem Tischtennissport. Ihr erster Trainer war Grigori Salachutdinow. In der ITTF-Weltrangliste wurde sie mit Platz 508 erstmals im Oktober 2007 geführt. 2006 sowie 2008 wurde sie mit der Mannschaft Schülerin- bzw. Jugend-Europameisterin. Ihren ersten Auftritt auf der Pro Tour hatte sie 2007 bei den Russian Open. Hier kam sie jedoch nicht in die Nähe von Medaillenrängen. Ein weiterer Erfolg gelang 2010 und 2012: Sie wurde ukrainische Meisterin im Einzel. Bei dieser Veranstaltung holte sie 2009 und 2011 zudem Silber sowie 2013 Bronze. Im Jahr 2010 trat sie erstmals bei einer Erwachsenen-EM auf und konnte hier mit dem Team das Achtelfinale erreichen. Dies erreichte sie auch 2011 sowie 2013. 2013 war Trifonowa bei der Universiade zu sehen, wo sie im Einzel in der dritten Runde an Jana Noskowa scheiterte. 2014 bestritt sie noch die Hungarian Open auf der World Tour und war danach bis 2019 für fünf Jahre inaktiv. In dieser Zeit wurde sie auch nicht in der Weltrangliste geführt. Ab 2019 vertrat sie Bulgarien und qualifizierte sich für die Olympischen Spiele. Dort unterlag sie in der zweiten Runde Yang Xiaoxin. 2020 sicherte sie sich zum dritten Mal in Folge (ab 2018) Gold bei den bulgarischen Meisterschaften im Einzel. Fünfmal gelang ihr dies auch im Doppel. 2022 gewann sie mit Hana Arapović Gold im Doppel beim WTT Feeder.

Aktivitäten in Deutschland 
Polina Trifonowa spielte mit mehreren Vereinen in der 2. Bundesliga, etwa TTC Wendelstein (2014), TSV Schwarzenbek (2016), TTK Großburgwedel (2017) und ESV Weil (2019).

Privat 
Nach ihrer Heirat trat sie unter dem Namen Dobreva auf.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Ukraine)
Tischtennisspieler (Bulgarien)
Olympiateilnehmer (Bulgarien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Universiadeteilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2011
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Bulgare
Ukrainer
Geboren 1992
Frau